Fans kan syfta på:

 Fans (bok) – en bok av Fredrik Strage
 Fans – personer som mycket entusiastiska hänger sig åt idoldyrkan, se Fan (person)

Se även
 Fan
 Fandom